

Patronymes 

 
Silvia Ballestra, née en 1969, romancière et journaliste italienne.
Laurent Ballestra, 1910-1989, champion sportif français.
Jean Ballestra, 1924-1944, résistant français mort au carrefour du 28-Août à Nice.
Albino Ballestra, né en 1930, homme politique italien. Maire de Vintimille.
Giovanni Ballestra, 1949-1979, aviateur italien.
Santino Ballestra, né en 1953, maître-forgeron italien.
Laurent Ballestra, 1974-2015, chef de produit Internet.
Jean-Luc Ballestra, né en 1978, baryton français.

Variantes 
Ballesta, Ballesteros, Ballester

Toponymie 
 Redoute de Ballestras: Tour de guet datant de 1774.
Ballestra